II Летња Универзијада 1961. одржана је у Софији Бугарска од 25. августа до 3. септембра 1961. Отварање је било на стадиону Васил Левски у Софији.

На Универзијади су учествовале 32 земље са 1270 учесника. У програму Универзијаде су укључена два нова спорта у односу на Универзијаду 59. То су скокови у воду и спортска гимнастика. Код мушке атлетике уведен је десетобој уместо петобоја који је био на Првој Универзијади.

Спортска гимнастика је уведена као факултативни спорт који је предложио домаћин Универзијаде. После је спортска гимнасика постала саставни део обавезног програма. Новина је и укључење женских екипа у кошарци и одбојци, па су и ове дисциплине касније трајно укључене.

Спортови на Универзијади 
  Атлетика (29)
  Кошарка (2)
  Мачевање (8)
  Пливање (15)
  Скокови у воду (4)
  Ватерполо (1)
  Спортска гимнастика (2)
  Тенис (5)
  Одбојка (2)

Највише успеха на Универзујади 61 имала је репрезентација СССР која је освојила укупнпо 51 медаљу од тога 21 златну 23 сребрне и 7 бронзаних.

Биланс медаља по спортовима

Атлетика

Кошарка

Мачевање

Пливање

Скокови у воду

Ватерполо

Спортска гимнастика

Тенис

Одбојка

Биланс медаља укупно

Представници Југославије на Универзијади 1961 

На Летњој Универзијади 1961 репрезентација Југославије је учествовала осим у кошарци у свим другим спортовима, од чега у одбојци и спортској гимнастици сампо женске екипе а у тенису само мушкарци. у атлетици, пливању, ватерполу, мачевању и одбојци. Учествовало је 62 спортиста, који су освојили 4 златне и 2 сребрне медаље.

Освајачи медаља

Спољашње везе 
 Резултати атлетике за мушкарце
 Резултати атлетике за жене
 Резултати кошарка
 Резултати тениса

Летње Универзијаде
Спорт у Софији
Спорт у 1961.